Bölkow bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 einen bis 1991 amtlichen Namen der Gemeinde Mühl Rosin, heute Ortsteil von Mühl Rosin im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Bölkow ist der Familienname folgender Personen: 
 Ludwig Bölkow (1912–2003), deutscher Flugzeugkonstrukteur 

Siehe auch:
 Bölckow
 Bölkow GmbH
 Ludwig Bölkow Campus